Мануела Фернандез (18. јун 1895 – 6. јануар 2009) била је шпанска суперстогодишњакиња која је у тренутку своје смрти била најстарија жива особа у Европи и најстарија  особа у Шпанији.

Биографија
Мануела Фернандез-Фојако рођена је 18. јуна 1895. године у месту Љамас у општини Алер у Шпанији. Дана 2. јануара 2009. године, постала је најстарија живућа Европљанка, након смрти 115-годишње Португалке  Марије де Жезус. Њена титула, трајала је само  4 дана до њене смрти 6. јануара 2009. године. Након њене смрти, тада 112-годишња Луца Лаура Вигна из Италије постала је најстарија жива особа у Европи.

Извори

Рођени 1895.
Умрли 2009.
Суперстогодишњаци